West Lavington (West Sussex), plaats in Engeland
West Lavington (Wiltshire), plaats in Engeland